Penthouse peut renvoyer à :

 Penthouse : dans un immeuble ou un hôtel, appartement ou suite de prestige située au dernier étage avec souvent une terrasse aménagée ;
 Penthouse, magazine américain pour hommes, dont le nom est emprunté aux appartements penthouse ;
 Penthouse HD, chaîne de télévision ;
 Penthouse, film de 1933 ;
 Penthouse Records, label de musique ;
 The Penthouse Tapes, album musical du groupe de rock The Sensational Alex Harvey Band.

Homonymie de titre